Le château d'Hautpoul est un château fort en ruines situé sur la commune de Mazamet, au village d'Hautpoul, dans le Tarn (France).

Construit sur un promontoire rocheux aux portes de la montagne Noire, il fait face à l'église Saint Sauveur d’Hautpoul. Sûrement construit au , il a subi successivement la croisade des albigeois puis les guerres de Religion, avec d'être abandonné.

Histoire

Origine 
Selon une légende, ce serait Athaulf, roi des Wisigoths, qui aurait fondé le village d'Hautpoul, ainsi que sa première forteresse, dès 413. En réalité, le château féodal d'Hautpoul fut sans doute construit ou reconstruit au  par la puissante famille d'Hautpoul dont les membres s'intitulaient anciennement seigneurs des montagnes du Hautpoullois.

Ce château primitif aurait été situé à un emplacement différent du château actuel. Cet ancien site, plus haut sur le promontoire, serait celui où se trouve aujourd'hui une statue de la Vierge, élevée en 1949.

Les siècles de troubles 
Au cours de la croisade contre les albigeois, le village se rallie à la cause cathare, sous la direction du seigneur Izarn d'Hautpoul. C'est pourquoi le chef croisé Simon de Montfort s'empare du château par la force en 1212, avant de le faire démanteler et brûler.

Le château est ensuite restauré puisqu'on le retrouve lors des guerres de Religion. Ainsi, en 1560, Sébastien d'Hautpoul, gouverneur catholique de Mazamet est contraint de fuir devant les huguenots et se réfugie dans le château. Malgré sa position dominante, ce dernier est pris par les protestants le 16 février 1574, en même temps que tout le village. Il faut ensuite attendre mars 1589 pour que les troupes catholiques ne parviennent à reprendre Hautpoul. Cette victoire est néanmoins de courte durée, puisqu'ils en sont de nouveau chassés par les protestants au mois de mai.

De l'abandon à la réhabitation 
Après cette période de troubles, le château est démantelé en 1616, et ses ruines laissées à l'abandon.

C'est finalement en 1993 que la commune de Mazamet achète et réhabilite les vestiges du château, aujourd'hui ouverts au public et accessible via la nouvelle passerelle de Mazamet.

Notes et références

Articles connexes 
 Hautpoul
 Liste des châteaux du Tarn
 Famille d'Hautpoul

Références 

Hautpoul
Histoire de Mazamet